Ха́нкок () — округ в штате Кентукки, США. Официально образован в 1829 году. По состоянию на 2010 год, численность населения составляла 8 565 человека.

География 
По данным Бюро переписи США, общая площадь округа равняется 515,203 км2, из которых 488,992 км2 суша и 26,211 км2 или 5,090 % это водоёмы.

Соседние округа

Население 
По данным переписи населения 2000 года в округе проживает 8 392 жителей в составе 3 215 домашних хозяйств и 2 436 семей. Плотность населения составляет 17,00 человек на км2. На территории округа насчитывается 3 600 жилых строений, при плотности застройки около 7,30-х строений на км2. Расовый состав населения: белые — 97,97 %, афроамериканцы — 0,85 %, коренные американцы (индейцы) — 0,29 %, азиаты — 0,17 %, гавайцы — 0,00 %, представители других рас — 0,17 %, представители двух или более рас — 0,56 %. Испаноязычные составляли 0,76 % населения независимо от расы.

В составе 36,40 % из общего числа домашних хозяйств проживают дети в возрасте до 18 лет, 64,40 % домашних хозяйств представляют собой супружеские пары проживающие вместе, 8,30 % домашних хозяйств представляют собой одиноких женщин без супруга, 24,20 % домашних хозяйств не имеют отношения к семьям, 21,20 % домашних хозяйств состоят из одного человека, 8,90 % домашних хозяйств состоят из престарелых (65 лет и старше), проживающих в одиночестве. Средний размер домашнего хозяйства составляет 2,59 человека, и средний размер семьи 3,01 человека.

Возрастной состав округа: 26,70 % моложе 18 лет, 8,50 % от 18 до 24, 29,00 % от 25 до 44, 24,90 % от 45 до 64 и 24,90 % от 65 и старше. Средний возраст жителя округа 36 лет. На каждые 100 женщин приходится 97,50 мужчин. На каждые 100 женщин старше 18 лет приходится 95,80 мужчин.

Средний доход на домохозяйство в округе составлял 36 914 USD, на семью — 42 994 USD. Среднестатистический заработок мужчины был 35 294 USD против 23 574 USD для женщины. Доход на душу населения составлял 16 623 USD. Около 11,40 % семей и 13,60 % общего населения находились ниже черты бедности, в том числе — 18,00 % молодёжи (тех, кому ещё не исполнилось 18 лет) и 15,80 % тех, кому было уже больше 65 лет.

Примечания

Ссылки 
  Официальный сайт правительства округа Ханкок, штат Кентукки
  Национальная ассоциация округов США
  Hancock Clarion newspaper website
  County website
  Торговая палата округа Ханкок, штат Кентукки

Округа Кентукки